Вылево () — упразднённая деревня, входившая в состав Демьянковского сельсовета Добрушского района Гомельской области Белоруссии. Находилась недалеко от границы с Россией.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и радиационным загрязнением жители (102 семьи) переселены в 1990—1992 годах в чистые места.

География

Расположение 
В 20 км на северо-восток от районного центра Добруша и железнодорожной станции в этом городе, в 48 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Демьянки — Добруш. Жители посёлка выселены, жилых домов нет (1992 год). Планировка состоит из слегка выгнутой улицы и двух переулков. Застройка по обеим сторонам автодороги деревянными домами усадебного типа.

Гидрография 
Река Ипуть (приток реки Сож).

Экология и природа 
На юго-востоке местный торфяной заказник.

История 
На восточной окраине деревни на левом берегу реки в урочище Чесноково Болото археологами обнаружено городище милоградской (VII—III столетия до н. э. и II столетия до н. э. — II столетия н. э.) культуры. Выявление этого городища служит доказательством заселения этой местности с древних времён.

По письменным источникам деревня известна с XVI века и находилась в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1640-е годы упоминается в инвентаре Гомельского староства.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1776 году располагалась корчма, деревня находилась во владении фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича. В 1816 году в Добрушской экономии Гомельского имения. С 1830 году действовала церковью. Через деревню проходила почтовая дорога из Новозыбкова в Белицу. Во 2-й половине XIX века открыты хлебозапасный магазин и народное училище, в котором в 1889 году обучалось 35 мальчиков и 4 девочки. В 1883 году 2 ветряные мельницы. Центр волости (до 9 мая 1923 года) Белицкого, с 1892 года Гомельского уездов Могилёвской (с 1919 года) Гомельской губерний. В 1876 году имение приобрёл член Государственного Совета Н. Н. Герард, который в 1905-08 годах был генерал-губернатором Финляндии. В состав волости в 1890 году входили 29 селений с численностью в 1794 двора. В 1897 году действовали хлебозапасный магазин, народное училище, ветряная и водяная мельницы, кирпичное производство, лавка. В 1926 году работало почтовое отделение, 4-летняя школа, лечебный пункт.

С 1919 по 9 мая 1923 — центр Вылевского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в составе Гомельского уезда.

С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 1927 года является центром Вылевского сельсовета Ветковского района Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 65 жителей деревни.

В 1959 году входила в состав колхоза «Молот» с центром в деревне Демьянки.

В 2005 году деревня Вылево исключена из данных по учёту и регистрации административно-территориальных и территориальных единиц как фактически несуществующий населённый пункт.

Население

Численность 
 1992 год — жители деревни (102 семьи) переселены

Динамика 
 1776 год — 26 дворов
 1788 год — 156 жителей
 1816 год — 50 дворов, 189 жителей
 1834 год — 55 дворов, 249 жителей
 1883 год — 68 дворов, 382 жителя
 1897 год — 105 дворов, 655 жителей (согласно переписи)
 1908 год — 111 дворов, 735 жителей
 1926 год — 165 дворов, 749 жителей
 1959 год — 524 жителя (согласно переписи)
 1992 год — жители деревни (102 семьи) переселены

Достопримечательность 

 Руины церкви Св. Архангела Михаила (конец ХІХ века)
 Курганный могильник 1-е тыс. до н.э. – 1-е тыс. н.э. 
 Курганный могильник периода раннего Средневековья Х–ХІІІ вв.

Известные уроженцы 
 Пётр Харитонович Басенков — Герой Советского Союза. Его именем названа улица в Добруше
 Павел Кузьмич Пронузо — белорусский поэт
 Николай Николаевич Шишкин — белорусский актёр эстрады, Заслуженный артист БССР
 М. А. Гатальский — белорусский художник

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Добрушского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)